Alternosfera — рок-группа из Кишинёва (Республика Молдова), основанная в 1998 году ее бесменными участниками Марчелом Бостаном и Марином Никоарэ. Группа, играющая в стиле альтернативный рок, на данный момент выпустила 6 студийных альбомов и один EP, неоднократно признаваясь одной из самых популярных рок-групп как в Молдове, так и в соседней Румынии .

История 

Группа была образована в декабре 1998 года двумя друзьями, на тот момент учащимися лицея. 13 декабря состоялась первая репетиция, а 23 ноября 1999 года в Кишиневе прошел и первый концерт. Со временем состав группы претерпевал изменения, однако ее основатели Марчел Бостан и Марин Никоарэ являются ее неизменными участниками. 

Первый альбом, вышедший в 2005 году, принес Alternosfera грандиозный успех, а композиции Orașul 511 и Wamintirile стали хитами, надолго прописавшись в радио-эфирах Молдовы и Румынии. На волне успеха группа приняла участие в национальном отборе на Евровидение-2005 (с песней "1500"), но проиграла этно-рок группе Zdob și Zdub.  

Изначально группа пела на румынском и русском языках. Кишиневская рок-сцена в конце 90-х - начале 2000-х состояла преимущественно из русскоязычных рок-групп, а сам Марчел Бостан не раз признавался, что рок-песни на румынском языке "звучали странно" , поэтому почти половина песен первого альбома была выпущена на русском, в том числе один из главных хитов группы Orașul 511 (Город 511). Однако, начиная со второго альбома, группа полностью перешла на румынский, перезаписав и ряд песен из первого альбома.

Группа дает десятки концертов в год в Молдове, Румынии, а периодически и в других странах, например в Англии и Ирландии, а также является хедлайнером различных рок-фестивалей. 

В 2022 году, после начала военных действий в Украине, в целях безопасности Alternosfera переехала в румынский город Сибиу. Решение переехать в Румынию, где коллектив дает большую часть концертов, назревало давно, а из-за упомянутых событий группа наконец-то решилась на этот шаг.

Музыкальный стиль 

Alternosfera исповедует альтернативный мелодичный рок, в котором существенную роль играют клавишные. Лирика посвящена любви и социальным темам, в меньшей мере - политике. У группы уникальное звучание на молдавском музыкальном рынке, а истоки звучания Alternosfera берут свое начало в сиэтловском гранже 90-х.

Вокал Марчела богат различными интонациями, имеет развитую и отработанную лирическую линию, а также способность брать высокие ноты. Особую мелодичность группе придает и то, что в большинстве песен присутствует классическое фортепианное «соло».

Текущий состав 

 Марчел Бостан - вокал, клавишные (1998 - )
 Марин Никоарэ - гитара, клавишные (1998 - )
 Дмитрий Костин - бас-гитара (1998 - 2004, 2006 - 2007, 2015 - )
 Ник Руссу - ударные (май 2022 - )
 Сергей Аладин - гитара, клавишные (2006 - )

Дискография

Oraşul 511 (Город 511) 
Дата релиза: 28 мая 2005

Трек-лист

 Drumuri de noroi
 Oriental Monk
 Shadow (рус.)
 Ikar (рус.)
 1500 (рус.)
 Spune-mi
 Picaj
 Astă vară
 Wamintirile
 Зима (рус.)
 Vreau să-mi dai
 511 (рус.)
 Ноябрьский дождь (рус.)
 Alternocrazy [Bonus Track] (рус.)

Некоторые песни альбома изначально были выпущены на русском языке. Позже были перезаписаны и на румынский язык, и в таком виде залиты на Youtube и Spotify группы.

Название альбома имеет отсылку к номеру гаража, где группа репетировала в ранние годы.

Visători cu plumb în ochi sau ultima scrisoare pentru femeia nordică (Мечтатели со свинцовыми глазами, или последнее письмо северной женщине) 
Дата релиза: 16 июня 2007

Трек-лист

 Drum de fier
 Ne uneşte, ne desparte
 Femeia Nordică
 Poştaş
 Ploile nu vin
 Închisoarea albă
 Cocori
 Visători cu plumb în ochi
 Avion
 Nu e nimeni vinovat
 Columb

Flori din Groapa Marianelor EP (Цветы из Марианской впадины) 
Дата релиза: 12 октября 2008

Трек-лист

 Mariane Flori
 Flori de Mai
 Mariane Flori (JenyaSOLID Remix)
 Mariane Flori (Remix NMKY)

Virgula (Запятая) 
Дата релиза: Октябрь 2012

Трек-лист

 Drumuri Vecine
 Lumina Lăcustră
 Virgulă
 Aruncă-mi
 Mută
 2000 de ani
 O lume la picioare
 Deja Străină
 Două Eve
 Prea Departe Te Simt
 Manole
 Ancoră 
 Sentință 
 Final

Epizodia 
Дата релиза: 14 марта 2013*

Трек-лист

 Drumuri Pi – necunoscute
 Nepoata Lui Gagarin 
 Epizodia
 Singurătate
 Armata 
 Rugi
 Fiara 
 Văduva 
 Trei Luni
 Mai Am 

* Альбом был выпущен в международный день числа π (Пи), так как некоторые песни альбома имеют соответствующие отсылки.

Haosoleum 
Дата релиза: 9 October 2015

Трек-лист

 Drumul Tristetilor Part I (numere)
 Drumul Tristetilor Part II (bijutierul)
 Cad Fulgi / SOS
 Dialog K 
 Punct 
 Am Uitat
 Cheama-ma
 Sarmanul Dionis
 Din Pacate 
 Au Ploile Azi... 
 Rasai
 Haosoleum
Композиция Haosoleum была написана специально как санудтрек для короткометражного фильма Flutulus, ставшего впоследствии победителем 5-ти международных фестивалей. Съемки клипа проходили на севере Молдовы в усадьбе 19 века - в той же локации, где снималась часть фильма.

Arhitectul Din Babel (Архитектор из Вавилона) 
Дата релиза: 3 июля 2019

Трек-лист

 Drumuri Dintre Noi
 Timpul
 Rachete
 Orice Gand
 Amanet
 Fantanile
 Unu Doi Unu Doi
 Lucis
 Scrisori
 Outro
Композиция Fântânile была написана как санудтрек для фильма Fântânile. На песню был снят и видеоклип.

Theatroll 
Весной 2022 группа анонсировала проект Theatroll - серию концертов с симфоническим оркестром, а три песни были выложены на Ютуб-канале группы. Название проекта происходит от "театр" и "рок-н-рол". Для него были аранжированы для оркестрового исполнения известные, а также некоторые менее популярные песни Alternosfera. Осенью 2022 года с успехом состоялся тур по городам Румынии, а концерты проходили в филармониях и оперных театрах страны, а на апрель 2023-го анонсирован и концерт в Молдове.

Трек-лист
 Orice Gand
 1500
 O Lume La Picioare
 Armata
 Amanet
 Cocori
 Nu e nimeni vinovat
 Fantanile
 Punct
 Trei luni
 Astă vară
 Sărmanul Dionis
 Haosoleum
 Dialog K
 Flori De Mai
 Picaj

Анонс нового альбома (2023) и сингл Bonjour Madame 
В середине 2021 года лидер Alternosfera Марчел Бостан сообщил, что группа приступила к работе над новым альбом. При этом звукорежиссером является обладатель двух Грэмми за альбомы Echoes, Silence, Patience & Grace группы Foo Fighters и The Resistance группы Muse британский звукорежиссер и продюсер Adrian Bushby, работавший со многими известными группами.

В октябре 2022 во время интервью на радио Марчел Бостан рассказал, что осенью того же года или максимум весной 2023 года новый альбом выйдет. 

В конце ноября 2022 года в другом интервью он объявил, что релиз нового альбома состоится осенью 2023 года.

25 ноября 2022 состоялся релиз видеоклипа Bonjour Madame - первого сингла с предстоящего альбома. В тот же день песня впервые была вживую исполнена на концерте в Бухаресте, а 10 декабря - на концерте в Кишиневе. В обоих случаях композиция исполнялась дважды, будучи исполненной на бис, и была отлично принята слушателями. 24 февраля 2023 года - в годовщину вторжения России в Украину - Alternosfera представила второй сингл с альбома и видеоклип к нему; песня получила название Imnuri de război ("Военные гимны").

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Alternosfera на Setlist.fm - the setlist wiki

Рок-группы_Молдавии
Музыкальные_коллективы,_появившиеся_в_1998_году
Группы_альтернативного_рока